Давид Александрович Дуби́нский (1920—1960) — советский график. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
Д. А. Дубинский родился 10 июля 1920 года в Новороссийске (ныне Краснодарский край) в семье банковского служащего. Учился в рисовальной студии К. П. Чемко (1938—1939) и МГАХИ имени В. И. Сурикова (1940—1946). Член-корреспондент АХ СССР с 1958 года. Работал в области станковой и книжной графики.

Д. А. Дубинский умер 3 мая 1960 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 5).

Семья 
 Сын — писатель Антон Давидович Иванов

Иллюстрации 

К произведениям Аркадия Гайдара

 «Чук и Гек» (1950)
 «Р. В.С.» (1951)
 «Дальние страны» (1955)
 «Голубая чашка» (1959)

К произведениям А. П. Чехова

 «Дом с мезонином» (1954)
 «Человек в футляре» (1957)
 «Пёстрые рассказы» (1958)

 «Капитан Фракасс» Т. Готье (1946; дипломная работа)
 «Комедии» К. Гольдони
 «Гаврош» В. Гюго
 «История Генри Эсмонда» и «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1947)
 «Дожди» С. П. Антонова (1952)
 «Тоня» И. А. Ильфа и Е. П. Петрова (1958)
 «Поединок» А. И. Куприна (1959—1960)

Литература 

 Халаминский Ю.Я., Дубинский. М.: Советский художник. - 1966.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за иллюстрацию повести А. П. Гайдара «Чук и Гек»

Графики СССР
Графики России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Художники-иллюстраторы России
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Похороненные на Новодевичьем кладбище